Voldersgracht (Delft)
Gedempte Voldersgracht (Haarlem)